Trübungspunkt steht für:

 eine Kälteeigenschaft von Dieselkraftstoff und Heizöl, siehe Cloudpoint
 das Verhalten des gelösten Wassers in der Mischung nach ASTM D 4176, siehe Turbidity Point
 ein Qualitätsmerkmal von nichtionischen Tensiden, siehe Nichtionische Tenside #Wichtige Begriffe